Дая́н Бая́нович Му́рзин  (; 20 января 1921, д. Старые Балыклы, Уфимская губерния — 9 февраля 2012, Уфа, Башкортостан) — участник Второй мировой войны и движения Сопротивления.

Биография

Довоенные годы 
Родился 20 января 1921 года в д. Старые Балыклы (ныне , Башкортостан). Окончил школу с отличием. По национальности татарин. До войны окончил Кушнаренковское педагогическое училище. Работал сельским учителем в деревне Старые Балыклы. Работал директором Тактагуловской неполной средней школы.

Военная подготовка. Начало войны 
В мае 1941 года окончил Рижское военное училище, служил помощником командира взвода в 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа.

На фронте с 22 июня 1941 года. Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии в должности командира взвода; командира взвода разведки и командира роты разведки в Ямпольском партизанском отряде «За Родину», входившем в состав партизанского соединения С. А. Ковпака.

Агентурная работа в соединениях СС и др. 
С августа 1942 по август 1943 года действовал в качестве агента в 1-й штабной роте Туркестанского легиона. В 1943 году на подпольной работе в Донбассе в г. Сталино. В результате его работы несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона «Идель-Урал» перешли на сторону Красной Армии.

В декабре 1943 года с группой разведчиков в Молдавии организовал партизанский отряд имени В. М. Молотова; воевал на территории Винницкой и Одесской областей Украины, в Молдавии до апреля 1944 года. В 1944 году учился в Специальной школе разведчиков партизанского движения Украины. В августе 1944 года в составе группы словацко-чешских разведчиков заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Здесь являлся начальником штаба партизанского отряда, затем командиром интернациональной партизанской бригады имени Яна Жижки (был известен под прозвищем «Чёрный генерал»). Воевал на территории Моравии и Чехии вплоть до 9 мая 1945 года.

Послевоенные годы 
Познакомился со своей женой в партизанском отряде. Она была радисткой, прожили всю жизнь вместе. После войны работал в отделе народного образования Бакалинского района Башкирской АССР. 
После окончания Казанской юридической школы и Всесоюзного юридического заочного института был помощником прокурора Абзелиловского района, помощником прокурора города Стерлитамака. 
В 1955—1960 годах — старший следователь, начальник отдела по надзору за законностью в местах лишения свободы прокуратуры Башкирской АССР. 
С 1961 по 1962 год был заместителем министра внутренних дел по кадрам. В 1962—1969 годах — вновь на должности начальника отдела по надзору за законностью в местах лишения свободы прокуратуры Башкирской АССР. 
С 1969 по 1986 год — председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов, с 1987 по 1990 год — директор Музея интернациональной дружбы. 
С 1989 года — член президиума совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Башкортостан.

Смерть 
Умер 10 февраля 2012 года в Уфе.

Прощание и похороны состоялись 13 февраля 2012 года.

Награды и память 
Награды СССР и России

Награды иностранных государств

В общей сложности 86 орденов и медалей:
 2 ордена Красного Знамени (1942, 1969)
 2 ордена Красной Звезды (1943, 1954)
 орден Отечественной войны 1-й степени (1955)
 орден и медаль Партизанской войны 1-й и 2-й степени (Чехословакия) (1944)
 12 медалей СССР, 13 медалей других стран
 серебряный меч и именное оружие от муниципалитета г. Злин (Чехословакия) (1945)

До 1990-х годов в чешском г. Злин (бывш. Готвальдов, Чехословакия) существовала улица Майора Мурзина (сейчас это улица «Dlouhá ulice») и ещё при жизни был сооружён бронзовый памятник Д. Б. Мурзину.

В 2020 году в селе Кушнаренково () присвоили Кушнаренковскому многопрофильному профессиональному колледжу имя героя Сопротивления, командира партизанского движения Даяна Мурзина.                                                                                                                                              2 декабря 2021 года на территории вышеназванного колледжа, в честь столетия со дня рождения, был открыт первый официальный памятник (бюст) Д.Б.Мурзину в России и на территории бывшего СССР.

Парадный китель Мурзина весит около 6 кг. Но российских наград у Даяна Баяновича всё же меньше, чем иностранных.

Герой Чехословакии, кавалер всех высших орденов этой страны, почётный гражданин 16 городов Чехии, Словакии и Моравии.

Как ни парадоксально, но о подвигах Даяна Мурзина за границей знают больше, чем в России. В Великобритании о Мурзине вышла книга Джона Хауланда, сына капитана королевской армии, сослуживца советского офицера. Сейчас её перевели на чешский и словацкий языки, на русский — пока нет. Англичанин сравнивает Даяна Баяновича с Джеймсом Бондом. По мнению автора, реальные фронтовые подвиги «Чёрного генерала» во многом затмевают приключения знаменитого литературного персонажа, рождённого воображением Яна Флеминга. Советского офицера не смогли ни поймать, ни ликвидировать. Зато благодаря бригаде Мурзина только в оккупированной Чехословакии живая сила противника поредела на четыре тысячи человек, под откос были пущены более 60 эшелонов с немецкой техникой и боеприпасами. Но самым дерзким было то, что Мурзин и товарищи украли (взяли в плен) из-под носа Гитлера генерала танковых войск Германии Мюллера.

Телеканал «Россия» показал документальную ленту о «Чёрном генерале». Фильм о нём снимали в Англии, Германии, Чехии и России. О герое рассказывали не менее легендарные личности: шеф внешней разведки «Штази» Маркус Вольф, бывший легионер Туркестанского легиона вермахта Мурат Тачмурат, бывший чехословацкий партизан, шеф чешской нелегальной разведки Ян Ондровчак и, разумеется, сам, Даян Мурзин. Огромная аудитория россиян наконец-то узнала о фронтовой биографии Даяна Баяновича.

Звания 
 Герой
 Заслуженный юрист РСФСР (1972)
 Почётный гражданин 16 городов Чехии и Словакии.
 Почетный гражданин г. Уфы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Даян Мурзин — Легендарный «Черный генерал»
 Даяну Мурзину — 90 лет
 Даян Мурзин: «Я был личным врагом Гитлера»

Педагоги по алфавиту
Педагоги СССР
Педагоги Башкортостана
Директора школ
Легион «Идель-Урал»
Почётные граждане Уфы
Выпускники МГЮА
Адвокаты СССР
Адвокаты по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы СССР
Похороненные на Южном кладбище (Уфа)